Spojení písmen L a W může znamenat:

LW 
 LW () – dlouhé vlny
 LW, zkratka Luftwaffe
 LW, zkratka Lotnictwo Wojskowe

Lw 
 Lw, dřívější symbol pro lawrencium